Владимир Георгиевич фон Бооль (1836—1899) — генерал-майор Русской императорской армии, российский выдающийся военный  конца XIX века, , , писатель, автор ряда военно-исторических трудов.

Биография 
Родился  года; происходил из семьи дворян Полтавской губернии.

Первоначально воспитывался в Александровском кадетском корпусе для малолетних. Последующее образование получил в Первом кадетском корпусе, откуда в 1856 году в звании прапорщика был направлен Волынский лейб-гвардии полк. 

Продолжил обучение в Михайловской артиллерийской академии, по окончании которой фон Бооль был назначен преподавателем физики в Первый кадетский корпус. Некоторое время спустя Владимир Георгиевич фон Бооль был переведён на должность инспектора классов в Петровский Полтавский кадетский корпус, где в полной мере проявился его педагогический талант. В 1884 году фон Бооль был назначен инспектором класов 3-го воен. Александровского училища. 

Переехав в Москву, стал деятельным членом московского отделения Русского Императорского технического общества и в течение четырёх лет помогал редактировать его главное печатное издание «Записки Императорского Русского Технического Общества». 

Умер  года, после тяжелой продолжительной болезни.

В. Г. фон Бооль составил ряд учебников по физике, математике и географии. Его статьи помещались, начиная с 1865 года, в «Учителе», «Педагогическом сборнике», «Народной школе», «Художественном сборнике», «Киевлянине» и других печатных изданиях Российской империи. Им также были написаны «Воспоминания педагога», в которых он подробно излагает время своего пребывания в Александровском Царскосельском корпусе, в 1 кадетском корпусе и в Михайловской артиллерийской академии, описывает, как очевидец, преобразование старых кадетских корпусов в военные гимназии и обратно, давая ряд метких характеристик Ванновского, Махотина и других руководителей того времени.

Награды 
 Ордена Святой Анны 1, 2 и 3 степеней
 Ордена Святого Станислава 1, 2 и 3 степеней и 2 ст. с Императорской короной
 Ордена Святого Владимира 2, 3 и 4 степеней

 Серебряная медаль в память Императора Александра ІІІ
 Серебряная медаль в память св. Коронования Их Императорских Величеств в 1896 году
 Бронзовая медаль в память Императора Николая I 

 Знак отличия беспорочной службы

Избранная библиография 
 «Учебник математической и физической географии»;
 «Воспоминания педагога»;
 «Теория устройства различного рода весов»;
 «Приборы и машины для механического производства арифметических действий».

Примечания

Ссылки 
 фон Бооль Владимир Георгиевич  на сайте «Русская Императорская армия»

Воспитанники Александровского кадетского корпуса для малолетних
Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Преподаватели Полтавского кадетского корпуса
Преподаватели Александровского военного училища
Авторы учебников
Генерал-майоры (Российская империя)
Военные историки
Награждённые знаком отличия беспорочной службы